Алекса́ндр Никола́евич Арсе́ньев (1818—1872) — участник Крымской войны 1853—1856 годов, общественный и государственный деятель, , дворянин.

Родился  года. Его отец — Николай Михайлович Арсеньев — помещик, участник русско-турецкой войны 1787—1791 годов и Отечественной войны 1812 года.

По окончании Пажеского корпуса был выпущен в 1837 году в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. С декабря 1852 года — ефремовский уездный предводитель дворянства, а с 16 июня 1853 года по 22 декабря 1858 года — тульский губернский предводитель дворянства.

В 1855 году с момента образования Государственного подвижного ополчения принял на себя ответственность за снаряжение Тульского уездного ополчения. В 1858—1859 годах был председателем губернского дворянского комитета по подготовке отмены крепостного права; поддерживал в комитете либеральное меньшинство. Умер  года.

Был женат на Евдокии Алексеевне Протасовой (22.08.1825—18.07.1897), дочери генерала А. А. Протасова. Состояла попечительницей Тульского дома призрения о бедных. Дети:
 Николай (1846—1877), доктор медицины, умер от тифа.
 Мария (1847—1934), замужем за Всеволодом Николаевичем Пущиным.
 Алексей (1849—1914), юрист.
 Александр (1853—1916)

Примечания

Литература 
 Чернопятов В. И. Дворянское сословие Тульской губернии. — , 1908. — Т. 1(10).
 Золотая книга Ефремова. — 1-е изд. — Издательство «Неогарфия». — 2005. — 192 с.
 Яблочков М. Т. Дворянское сословие Тульской губернии. — Тула, 1903. — Т. 6.

Александр Николаевич
Выпускники Пажеского корпуса
Участники Крымской войны
Тайные советники
Ефремовские уездные предводители дворянства
Тульские губернские предводители дворянства